Тролли. Мировой тур () — мультфильм, созданный студией DreamWorks Animation, и вышедший в прокат в 2020 году под руководством Universal Pictures, Paramount Pictures. Является продолжением мультфильма «Тролли» 2016 года. Из-за пандемии коронавируса в большинстве стран мультфильм был выпущен исключительно в виде онлайн-проката на различных платформах.

Сюжет 
Фильм начинается на Техно-Рифе, где Техно-тролли собираются на массовый рейв, когда их лидер Король Ти-роллекс собирается сыграть "One More Time". После того, как песня начинается и техно-тролли наслаждаются музыкой, вдалеке приближается тень.

Король Троллекс выключает диджейский пульт и подходит сам. Королева рок-троллей Рокс приветствует его и говорит, чтобы он передал Техно-струну. Когда Троллекс отказывается это сделать, она и ее рок-тролли нападают. Они раскидывают своим ритмом Техно-троллей и уничтожают диджейскую будку Троллекса. В попытках минимизировать ущерб и сохранить свой народ, Троллекс соглашается передать Струну. Рокс говорит ему, что когда она закончит, у всех будет одинаковая атмосфера.

В Деревне Троллей королева Розочка начинает свои дела с песни "Trolls Wanna Have Good Times", утреннее попурри Троллей. Во время этого Цветан начинает думать о том, чтобы перевести свои отношения с Розочкой на новый уровень, и заявляет, что ему просто нужно набраться смелости, чтобы сказать ей, что она та самая. Он присоединяется к попурри. Во время попурри Розочка и ее друзья становятся свидетелями рождения Брюлика, новорожденного сына Алмаза, который оказывается хип-хоп-троллем. Попурри продолжается, поскольку тролли теперь празднуют его рождение.

В конце попурри Розочка и Цветан провожают всех до конца дня. Затем Цветан пытается поговорить с Розочкой и рассказать ей о своих чувствах, но не может произнести ни слова, и Розочка в конце концов признается, что считает его своим другом. Слово "друг" эхом отдается в его голове, и он отключается. Пытаясь наверстать упущенное, эти двое пытаются дать друг другу пять, но терпят неудачу, хотя Розочка затем преуспевает с Фаззбертом.

Их внимание переключается на Здоровяка, на которого нападает летучая мышь. Розочка забирает его у него, но теперь он у нее в волосах. Цветан успокаивает летучую мышь и обращает внимание на сообщение, которое она несла. Розочка читает о мировом туре, который устраивает королева рок-троллей Рокс, и о том, чтобы принести туда свою Струну. Встревоженный Розовый Король берет у нее послание и пытается уничтожить его, но Цветан успокаивает его. Розочке объясняют, что существуют и другие тролли, кроме них, и их самих называют "Поп-тролли". Для них это имеет смысл, и они все кивают в знак согласия. Розочка хочет услышать больше о других троллях, но Король объясняет, что они очень отличаются от них, в то время как Купер принимает к сведению слова Пеппи о том, что есть разные тролли.

Король объясняет, что вначале все было скучно, пока один тролль не сделал звук, который привлекла всеобщее внимание. Это было началом любви троллей к музыке, и они взяли шесть струн, по одной для каждого типа музыки: Техно, Фанк, Классика, Кантри, Хард-рок и Поп. Затем со временем вспыхнули споры из-за их разногласий. Старейшины племен решили, что будет лучше, если каждое племя возьмет свою Струну и пойдет своей дорогой, и с тех пор племена были изолированы друг от друга.

Король показывает им Струну, которая, как он объясняет, обладает большой силой. Король хочет убежать и спрятаться, а Розочка хочет встретиться с Рокс, которая, как она думает, пытается снова объединить троллей. Она и Король ссорятся из-за того, что лучше. Позже той же ночью Розочка собирается улизнуть на воздушном шаре, но ее ловит Цветан. Купер слышит их разговор и наблюдает из-за ближайшего куста. Розочка отвязывает шарик и начинает уплывать. Цветан не может просто отпустить ее, поэтому он прыгает в воздушный шар. После того, как они уходят, Купер понимает, что один из троллей выглядит точно так же, как он; он покидает деревню, чтобы найти их.

На следующее утро Рокс покидает океан и прибывает на берег с песней Crazy Train. Она садится в свой Рок-автобус и демонстрирует Техно-струну. Она вставляет ее в гитару, преобразуя в силу Рок-струны. Садясь, она думает, что ее отец король Трэш пропал, но оказывается, что он просто в туалете. Когда он уходит, она объясняет дряхлому старому троллю план достать струны и сыграть Аккорд Власти. Старый король собирается сделать жест "Рок", но ему нужна помощь Риффа, чтобы закончить его.

Розочка и Цветан пытаются летать на воздушном шаре, но руководство большое, и Розочка пытается учиться без него, что приводит Шейлу к тому, чтобы сказать ей остановиться. Они обнаруживают, что Здоровяк спрятался на воздушном шаре, спрятанным под сахарной ватой, которую принесла с собой Розочка, так как она привлекла мистера Динклза. Розочка объясняет, что они собираются помочь Рокс объединить троллей.

Когда они приближаются к Симфонивиллю, они обнаруживают, что Рокс уже прибыла раньше их, и все находится в руинах. Пенниуисл, единственный оставшийся в живых, рассказывает им, что Рокс забрала их Струну у Тролльцарта и классические тролли потеряли все. Розочка приходит к осознанию того, что Рокс хочет уничтожить всю музыку. Здоровяк бесится из-за этого, поэтому Розочка дает Клятву Мизинчиком, что, несмотря ни на что, она будет защищать его. Также оказывается, что Розочка тайком взяла струну с собой.

Тем временем, когда они покидают горы, летучая мышь Рокс Дебби возвращается, неся ответ от Розочки. Рокс читает сообщение Розочка, в котором говорится, что она надеется стать лучшей подругой Рокс. В этот момент в лицо Рокс взрывается блестящая бомба, и Рокс начинает разглагольствовать о поп-музыке. Когда ее отец начинает петь поп-песню из послания, Рокс приводит охотников за головами: Чаза, Джазового тролля, Тресильо и его реггетонных троллей, Банду К-Поп и Йодлеров. Она объясняет, что планирует сделать Рок доминирующей музыкой, но пощадит того, кто принесет ей Королеву Розочку, и позволит им иметь свою территорию. Только Йодлеры не явились на встречу, но Рокс уверена, что именно они приведут Розочку.

Поп-трио прибывает в Одинокие квартиры, дом кантри-троллей. Сначала вокруг никого нет, но наступает полдень, и появляется мэр Дельта Дон, поющая "Born to Die", который выводит из домов  всех троллей. Розочка комментирует, что песня грустная. Цветану это нравится, но Розочка думает, что они не знают, что музыка должна делать их счастливыми. Дельта чувствует жалость к этой троице, поскольку они "выглядят так, как будто их избила радуга", и не беспокоится о них. Розочка пытается подбодрить их, напевая попурри, которое охватывает все самые важные их песни. Вскоре все трое оказываются одни, а деревенские тролли прячутся от их музыки.

Дельта бросает троих в тюрьму за "Преступления против музыки". Когда Розочка предупреждает Дельту о Рокс, та не беспокоится о ней. Розочке приходится столкнуться с тем, что некоторые тролли не хотят веселиться, и Цветан пытается ее развеселить. Они начинают "план Б", и Цветан со Здоровяком начинают делать подкоп для побега, с намерением вернуться домой. Внезапно появляется Эники и вызволяет троицу. Они убегают через тюремную дверь, когда Дельта, Кламперс Баттонвиллоу, Гроули Пит и ряд других кантри-троллей бросаются в погоню.

Четверо троллей перескакивают через край оврага, чтобы спастись от Дельты. Упав в реку внизу, Дельта досадует, что они спаслись. Они выжили после падения в реку. У Цветана есть вопросы, почему их новый друг помог. Эники объясняет, что он не считал справедливым, что они поспешили дискриминировать поп-троллей. Он строит им лодку, чтобы быстрее добраться до фанк-троллей.

Во время путешествия по реке Цветан с недоверием думает об Эники, но Розочка говорит, что с ним все в порядке и задается вопросом, не сомневается ли Цветан в ее суждениях. Когда тролли устраиваются на вечер, Чаз нападает. Троих поп-троллей вводят в транс, и когда они выходят из него, их связывают. Эники пинком вышвыривает Чаза из лодки, тем самым спасая всех, он вставил в уши леденцы, чтобы заглушить шум плавной джазовой музыки Чаза. Здоровяк бесится, когда становится ясно, что Розочка не может обеспечить их безопасность, нарушая тем самым свое обещание на Мизинце. Он уходит, чтобы вернуться в Поп-деревню.

Тем временем Купер заблудился в пустыне и пытается напиться из миража, и его захватывает странная сила.

На реке Эники поет "I Fall to Pieces" и говорит с Цветаном о его очевидных чувствах к Розочке. Цветан отмечает, что он пытался сказать ей, что он чувствует, но потерпел неудачу. Эники отмечает, что из них двоих - Цветан умеет слушать, в отличие от нее. Они натыкаются на большой объект в небе и захватываются пузырьковым лучом, а Цветан и Эники приземляются друг на друга, когда они пытаются бороться с ним.

Все трое прибывают в летающий город Фанк-Сити, и их встречает фанк-тролль, которого они считают Купером. Оказывается, это принц Ди, брат-близнец Купера. Купер знакомит их с королем Квинси и королевой Эссенцией, своими родителями. Когда Ди заявляет, что он наполовину хип-хоп, Розочка ставит под сомнение свою карту, которая, по мнению Ди, скорее всего устарела. Бранч отмечает, что на ней всё ещё есть Диско. Когда Розочка говорит о том, что они все похожи, Куинси утверждает, что это не так. Розочка предлагает объединить их усилия, а Куинси заявляет, что они сделают все, что угодно, но только не это.

Затем они раскрывают истинную историю Струн. Принц Ди поет "It is All Love" ("История фанка") и объясняет, что в прошлом племена разделили сами поп-тролли. Они украли шесть Струн, чтобы играть только ремиксы всей остальной музыки. Другие тролли, наконец, получили свои Струны обратно, но ущерб был нанесен, и все больше не верили, что это не повторится, поэтому они разделились.

Когда песня заканчивается, Куинси и Эссенция объясняют, что отрицание их различий означало бы отрицание того, кто они есть. Розочка заметила, что она об этом не подумала. Сигнализация срабатывает, и фанк-тролли готовятся к битве, когда Рокс прибыла. Купер посылает своих друзей, чтобы защитить их, несмотря на мольбы Розочки позволить им помочь. Когда трио уходит, Фанк-тролли погружаются в темноту - Рифф лишает их света, выдергивая вилку.

Когда трио улетает из Фанк-Сити, они видят, что рок-тролли прибывают, и Розочка хочет вернуться. Цветан наконец говорит Розочке, что пора идти домой. Розочка оправдывается тем, что хочет доказать, что она хорошая королева, но Цветан указывает, что хорошая королева слушает, а она не слушала ни отца, ни Здоровяка, ни Куинси, ни даже его. Он поддерживал ее на протяжении всего путешествия, даже когда она ошибалась. Он отмечает, что слышал, что различия действительно имеют значение - как и они.

Когда их пузырь приземляется и лопается, они ссорятся, и Цветан уходит домой и бросает Розочку - хоть и заявляя при этом, что она сейчас для него самый важный человек. Когда Цветан уходит, прибывает банда K-Pop и захватывает его. Они требуют, чтобы он отвез их к Розочке, но Тресильо и его реггетонские тролли мешают. Эти две группы не могут жить без своей музыки и танцуют друг против друга. Цветан останавливает их и делает предложение.

Розочка тем временем размышляет о своих поступках, смотря на струну. Она прячет её, когда приходит Эники, но случайно вытаскивает. Затем выясняется, что Эники вместе со своим братом Беники притворялись кантри-троллем, чтобы сблизиться с Розочкой. Беники пытается взять Струну, а Эники пытается помочь Розочке. Их вопли привлекают внимание Рокс, и Розочка подхватывают Кэрол и еще один рок-тролль. Беники протягивает Рокс поп-струну, и Рокс, комментируя, что Розочка ниже неё, говорит, что она уже напала на Поп-деревню.

Здоровяк прибывает в деревню и находит уцелевших поп-троллей. Они делают костюмы и пытаются ворваться на сцену рок-троллей, чтобы спасти Розочку. Однако во время их вторжения Сид Фрет и еще один рок-тролль ловят их. Группа убеждает их, что они тоже рок-тролли, но случайно попадают в разогрев-группу Рокс.

В другом месте Рокс хвастается Розочке о том, как она победила, и спрашивает, нравится ли теперь Розочке быть лучшей подругой Рокс. Розочка комментирует, что они не друзья. Рокс размышляет о том, что, будучи королевой, она привыкла слышать людей, говорящих ей то, что она хочет услышать, а не быть настоящими друзьями. Она вставляет Поп-струну в гитару и комментирует, что возьмёт Аккорд Власти, а потом Розочка увидит, что произойдет.

На сцене Рокс поет Barracuda, в то время как поп-тролли делают вид, что подыгрывают. Затем Рокс знакомит троллей с их бывшими лидерами, называя Поп "худшим из всех". Когда Рокс собирается взять Аккорд Власти и ударяет Розочку силой своей гитары, на неё падает книга, и появляется шар, несущий Цветана, банду К-Поп и троллей Регги. Это оказывается временной неудачей, так как Рокс снова начинает играть. Цветан раскачивается,  чтобы спасти Розочку, но Аккорд Власти попадает в него, и он в большом валуне падает на землю. Когда он разламывается, Цветан превращается в рок-зомби.

Рокс подвешивает себя к автобусу Рыболовов и летает по сцене, превращая других лидеров в Рок-зомби. Она поворачивается обратно к Розочке, которая открыла свою клетку, она заставляет Цветана использовать свои волосы, чтобы схватить ее, а затем бьет Розочку Аккордом власти. Сначала кажется, что Розочка обратилась, Рокс протягивает ей гитару, чтобы она могла обратить Пеппи и Близнецов Фанк, последних членов поп-троллей, но Розочка поворачивается лицом к Рокс. Она использовала мармеладки, чтобы защититься от Аккорда Рокс. Розочка говорит Рокс, что она не позволит никому другому быть обращенным. Рифф перебивает и спрашивает Рокс, как кто-то узнает, что они крутые, если все они выглядят одинаково. Некоторые из рок-троллей, видя точку зрения Розочки и Риффа, соглашаются.

Розочка также говорит Рокс, что хорошая королева должна слушать других, и что настоящая гармония требует много разных голосов. Она ударяет гитарой о сцену, порвав Струны и возвращая Цветана, Королеву Эссенцию, Короля Куинси, Троллекса, Дельту Дон и Тролльцарта, а также всех рок-зомби обратно к их нормальному состоянию. Тем не менее, каждый тролль становится серым, когда музыка исчезает из каждого присутствующего Тролля, ведь вместе со Струнами Тролли потеряли всю музыку, включая рок. Когда Розочка идет, чтобы убедиться, что Цветан в порядке, Рокс в ужасе видит, что порванные Струны просто исчезли. Затем Рокс возлагает вину на Розочку, заявляя, что история повторилась, и Поп снова все испортил. Подавленные, тролли на мгновение останавливаются и смотрят в лицо тому факту, что их музыка ушла, но Купер чувствует биение внутри себя, когда понимает, что музыка все еще в его теперь светящемся розовом сердце.

Когда Купер использует микрофон, чтобы усилить ритмичное сердцебиение, чтобы все слышали, его брат Ди начинает издавать хук-битбоксинг, присоединяясь к нему, и все остальные тролли наблюдают за этим. Королева Эссенция замечает, что ее сыновья играют музыку; Дельта чувствует биение ее загоревшегося сердца, когда она начинает хлопать и топать ногами в такт мелодии, а затем поворачивается к своим кантри-троллям, которые тоже присоединяются. Биение продолжается, когда сердца всех загораются, в то время как тролли начинают напевать простую фоновую гармонию в унисон. Эссенция утверждает, что Рокс не может забрать у них их музыку, в то время как Куинси утверждает, что, хотя все началось со Струн, теперь музыка звучит внутри них самих. В то время как другие племена троллей вокализируют, зажигая все свои сердца, Троллекс говорит, что музыка исходит из их опыта, Дельта добавляет " из их жизни", а Сущность добавляет "их культуру"; Тролльцарт просто называет гармонию. Розочка, наконец, понимает то, что она не поняла о различиях, и что Рокс не может отнять музыку, которая находится внутри них.

Теперь, зная, что различия все-таки имеют значение, Розочка делает шаг вперед и начинает петь песню "Просто пой". Вскоре к ней присоединяется Цветан, и оба становятся первыми, кто восстанавливает свои цвета. Рокс спрашивает Трэша, что происходит, на что он отвечает, что она должна позволить всем быть такими, какими они хотят быть, играет музыку и тоже восстанавливает свой цвет. Пока Розочка и Цветан продолжают петь, другие вожди племени присоединяются один за другим; каждый Тролль медленно перекрашивается, пока Рокс не становится единственным оставшимся серым троллем. Ближе к концу песни Рокс, наконец присоединяется, когда она играет на своей гитаре, перекрашивается, ее волосы становятся радужными, когда она принимает музыку других троллей. Волосы Розочки тоже окрашиваются в радужные цвета, и теперь Тролли наконец объединились.

Песня заканчивается тем, что все лидеры стоят бок о бок и объединяют Королевство Троллей. Когда Розочка говорит Рокс, что теперь она не принуждает ее, и она хотела бы дружить с ней, Рокс, наконец, соглашается и даже предлагает создать девчачью группу. Тем временем Цветан соглашается с Розочкой и признается ей в своей любви, на что она отвечает, что тоже любит его; пара, наконец, делает связное "дай пять", которое превращает их отношения в нечто большее, чем просто друзья.

Вернувшись в деревню Поп, Розочка рассказывает новую версию истории троллей о том, как их предки были неправы по отношению к троллям из каждого племени, к ней присоединяется Цветан. Эти двое уходят, и начинается праздник Поп-деревни. Лидеры троллей общаются, веселятся, а принц Ди и Цветан поют "Don't slack". Песня заканчивается тем, что Розочка и Цветан поднимаются в небо.

В заключительной сцене в середине титров появляются король Хрящ-младший и Бриджит, пропустившие вечеринку троллей.

Роли озвучивали

Основные 
 Анна Кендрик — Розочка 
 Джастин Тимберлейк — Цветан 
 Рейчел Блум — Рокс 
 Джеймс Корден — Здоровяк 
 Рон Фанчес — Купер 
 Келли Кларксон — Дельта 
 Anderson .Paak — Принц Ди 
 Sam Rockwell — Эники 
 Джордж Клинтон — Король Куинси 
 Мэри Джей Блайдж — Королева Гармония 
 Кенан Томпсон — Брюлик 
 Kunal Nayyar — Алмаз 
 Icona Pop — Сатинка и Синелька 
 J Balvin — Триоль (Трэйси)
 Flula Borg — Бэники 
 Ester Dean — Ходулька 
 Jamie Dornan — Джаз 
 Gustavo Dudamel — Тролльцарт 
 Ozzy Osbourne — King Thrash 
 Anthony Ramos — Тиролекс 
 Karan Soni — Риф 
 Charlyne Yi — Pennywhistle 
 Red Velvet — Группа K-Pop
 Вэнди — Вани, синий член банды.
 Айрин — Бэби-Бан, розовый член банды.
 Сыльги — Гомдори, жёлтый член банды.
 Джой — Ари, зелёный член банды.
 Йери — Ким-Петит, пурпурный член банды.
 Zooey Deschanel — Тихоня
 Christopher Mintz-Plasse — Хрящ
 Kevin Michael Richardson — Mr. Dinkles
 Walt Dohrn — Облачко, Death Metal Mr. Dinkles, Fuzzbert, Розовый король (отец Розочки), Кроха

Дополнительные голоса
  Walt Dohrn — Announcer, Country Music Baby, Country Music Farmer
 David P. Smith — Country Music Rooster, Desert Sun, Eighth Goats, Lucky Bug, Scrapbook Troll
 Kevin Michael Richardson — Бог Mr. Dinkles, рычащий Пит, Sid Fret
 Da'Vine Joy Randolph — Блисс Марина, Шейла Б каменный шар с цветочным лицом
 Justin McElroy — Best Drop Button, Tumbleweed, Skyscraper Troll
 Travis McElroy — Country Music Tear, Skyscraper Troll
 Griffin McElroy — Rocker Tear, Skyscraper Troll
 Betsy Sodaro — Clampers Buttonwillow
 Marcella Lentz-Pope — Кэрол
 Berenice Amador — Маримба
 Jamila Hache — Тамбора

Кассовые сборы 
В США фильм заработал около 60 000 долларов в первые выходные проката в 25 кинотеатрах (ограничение количества кинотеатров было вызвано распространением коронавируса COVID-19). После первой недели выхода в цифровой прокат компания FandangoNow занимающаяся цифровой дистрибуцией, сообщила, что фильм установил рекорд для большинства потоков в выходные дни, среди ее контента. Фильм также занял первое место для каналов Amazon Prime, Comcast, Apple TV, Vudu, YouTube и DirecTV Now, согласно данным компании Universal, его купили в 10 раз больше, чем шедший перед ним в цифровом прокате фильм «Мир юрского периода: Падшее Королевство».

Фильм заработал, по крайней мере, около 40 миллионов долларов за первые выходные. Издание Deadline Hollywood подсчитало, что из-за приблизительной стоимости производства фильма в 90 миллионов долларов плюс еще 30 миллионов долларов, потраченных на маркетинг, фильм может стать безубыточным, если его просмотр купят 9-12 млн потенциальных зрителей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Мультфильмы США 2020 года
Полнометражные мультфильмы DreamWorks Pictures
Компьютерные анимационные фильмы США
Музыкальные мультфильмы США
Полнометражные мультфильмы США